Vitbok kan syfta på:

 Vitbok – en art i familjen björkväxter, se Avenbok
 Vitbok (skrift) – en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område